Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van augustus 2003 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 29 augustus 2003.

Vrouwen 08